Az 1972-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Billie Jean King nyerte az ausztrál Evonne Goolagong előtt.

Kiemeltek 

  Evonne Goolagong (Döntős)
  Billie Jean King (Bajnok)
  Nancy Richey (Negyeddöntős)
  Chris Evert (Elődöntős)
  Kerry Melville (Harmadik kör)
  Rosie Casals (Elődöntős)
  Virginia Wade (Negyeddöntős)
  Francoise Durr (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1972 a teniszben